ACCO, acrònim d'Àrea Central de Crim Organitzat, organisme dels Mossos d'Esquadra que persegueix la delinqüència organitzada
 Acco  o Acó (gal), líder gal enfrontat als romans
 Acco antic nom d'Acre (Israel), al nord de la badia de Haifa
 Acco (nimfa)